Собор Касперовской иконы Божией Матери — православный храм в Николаеве, кафедральный собор Николаевской и Богоявленской епархии Православной церкви Украины. Расположен на Садовой улице.

История 
Строительство храма началось в 1904 году по проекту архитектора Фёдора Эппингера. Руководил строительством городской архитектор Евгений Штукенберг. В 1908 году состоялось освящение храма во имя Касперовской иконы Божией Матери.

В 1934 году здание было передано под клуб судостроительного завода имени 61 коммунара.

Во время Второй мировой войны храм был открыт для богослужения, вновь закрыт в 1949 году.

В 1992 году здание храма передано общине Украинской православной церкви Киевского патриархата. Храм получил статус кафедрального собора Николаевской и Богоявленской епархии.

С 1994 по 2004 год реконструировалась внешняя часть собора. К 2010 году было завершено восстановление внутренних помещений.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Электронная историческая энциклопедия, Касперовской иконы Божьей Матери храм, кафедральный собор Касперовской иконы Божьей Матери, Касперовская церковь

Храмы Николаева
Николаев
Православные храмы Николаевской области
Николаев
Касперовской
Храмы, построенные в 1908 году в России
Храмы, заложенные в 1904 году